626 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 626 км — обгонный пункт Куйбышевской железной дороги в Саранске (Республика Мордовия). Код 640037.
 626 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Псковской области. Код 070060.
 626 км — остановочный пункт Белгородского региона Юго-Восточной железной дороги в Белгородской области. Код 438637.
 626 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области. Код 597316.